Solar do Barão de Curitiba
 Solar do Barão de Itapura
 Solar do Barão de Jundiaí
 Solar do Barão do Rio Real
 Solar do Barão Rodrigues Mendes

Desambiguação